Эльцин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Эльцин, Борис Михайлович (1875—1937) — революционер, публицист и врач, участник левой оппозиции.
 Эльцин, Виктор Борисович (1899—1938) — экономист, участник левой оппозиции, сын Б. М. Эльцина.
 Эльцина-Зак, Мария Осиповна (в девичестве Эльцин, 1860 — ?) — переводчица, мемуаристка, врач, сестра Ш. М. Эльцин.
 Эльцин, Шифра Моисеевна (Иосифовна) (в замужестве Эйгес, 1846—1910) — переводчица.